Communauté (frz. für Gemeinschaft) bezeichnet
 die Communauté française, einen Staatenbund Frankreichs mit seinen ehemaligen Kolonien 1958–1960
 eine Communauté de communes, einen Zusammenschluss französischer Gemeinden.
 Dassault Communauté, Flugzeugtyp des Herstellers Dassault Aviation
 die Communauté de Taizé, eine ökumenische Männergemeinschaft im Burgund.

fr:Communauté